Тогул:

 Тогул — село в Алтайском крае, административный центр Тогульского района.
 Тогул — река бассейна Карского моря.